Georges Guynemer (1894 - 1917) est un pilote de guerre français mort au combat. Divers lieux ont été nommés d'après lui, notamment : 

 de nombreuses  de villes françaises, voir . C'est également le nom d'un quartier de Longvic, près de Dijon
 le pont Guynemer qui permet le franchissement de la Seine à Elbeuf
 le pic Guynemer, un sommet de la Grande Terre dans les Kerguelen (anciennement Richthofen-Eis jusqu'à son renommage en 1922) 
 la caserne Guynemer à Rueil-Malmaison, adjacent au musée des Gardes suisses.

 Guynemer est l’ancien nom de Boukhalfa, aujourd’hui quartier de Tizi Ouzou en Algérie.

Célestin Guynemer de la Hailandière (Célestin René Laurent Guynemer de la Hailandière) (1798-1882) est un prélat français de l’Église catholique romaine. Il est évêque de Vincennes (maintenant archidiocèse d’Indianapolis) de 1839 à 1847.